Fortune Smiles – cortometraggio del 1913 diretto da George A. Lessey
Fortune Smiles – cortometraggio del 2007 diretto da Shaun Conde Spelman